Christian Fassnacht – calciatore svizzero
 Hans Fassnacht – ex nuotatore tedesco